Кинзикеев — фамилия; имеет женскую форму Кинзикеева.
 Кинзикеев, Ахтям Рахматуллович (1922—2017) — геолог-нефтяник, член-корреспондент академии наук Башкирии, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Кинзикеев, Шамиль Калимуллович (род. 1951) — советский акробат, эквилибрист, артист Уфимского цирка, народный артист Башкирии.